Ukrina je lahko:
 Ukrina (Bosna in Hercegovina)
 Ukrina (reka) (Bosna in Hercegovina)